Сан-Мамес (2013), «Сан-Мамес» або «Естадіо де Сан Мамес» (ісп. Estadio de San Mamés) — футбольний стадіон у Більбао, Іспанія, домашня арена ФК «Атлетік».
 Сан-Мамес-де-Бургос (ісп. San Mamés de Burgos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Наварредонда-і-Сан-Мамес (ісп. Navarredonda y San Mamés) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Сан-Мамес-де-Кампос (ісп. San Mamés de Campos) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Сільєруело-де-Сан-Мамес (ісп. Cilleruelo de San Mamés) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.
 Сан-Мамес (1913), Стадіон Сан Мамес (; , також відомий як La Catedral  , «Собор») — колишній футбольний стадіоном у Більбао, Біскайя, Іспанія.